Svetlana Portnyansky (Moscou, Rússia 1966) é uma cantora judia.

Biografia
Nasceu em Moscou, na ex-União Soviética onde formou-se pela Academia  Musical de Moscou em 1986. Em 1991 ganhou o prêmio do Festival Internacional de Rock e Pop de Moscou em seguida migra para os Estados Unidos
Svetlana goza do estatuto de estrela judia internacional, com turnês em todo o mundo, incluindo EUA, Canadá, México, Austrália e Nova Zelândia, Japão, Europa Ocidental e Oriental, e, claro, Israel. Participou do documentário sobreviventes do Holocausto, de Steven Spielberg

Svetlana tem preferido  interpretar com base na tradição e  na cultura judia.

Ligações externas
Significado do nome Svetlana

Judaísmo